— решение японского правительства отмечать ряд государственных праздников не в фиксированное число, а в фиксированный по порядку понедельник месяца, таким образом создавая трёхдневные выходные. Были передвинуты следующие праздники:

 День совершеннолетия: начиная с 2000 года, второй понедельник января (было 15 января)
 День моря: начиная с 2003 года, третий понедельник июля (было 20 июля)
 День почитания старших: начиная с 2003 года, третий понедельник сентября (было 15 сентября)
 День физкультуры: начиная с 2000 года, второй понедельник октября (было 10 октября)

См. также 
 Праздники Японии

Праздники Японии
Понедельник